Het seizoen 2014/15 van de Topklasse ging van start op 6 september 2014. De laatste speelronde stond gepland voor 2 mei 2015. De Topklasse het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem. Na 22 wedstrijden werd SV Saestum voor de eerste maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

2014/15
Nederlands competitievoetbal 2014/15